Термез — топоним:

 Термез (город) в Узбекистане.
 Термез (аэропорт)
 Термез (речной порт)